Die Cass Library of West Indian Studies (etwa: Cass-Bibliothek von Westindien-Studien) ist eine bei Frank Cass erschienene und nach Cass benannte Sammlung von Reprint-Ausgaben von westindischen Studien. Die Reihe erschien zunächst in den Jahren 1968–1971 in London bei Frank Cass, später auch in New York und anderswo.

Es handelt sich um einen Versuch einer Gesamtschau auf die « West Indies », größtenteils um Monographien nach einzelnen Inseln bzw. Inselgruppen oder Territorien, z. B. Barbados (Bände 11 und 26), British Guiana (Band 10), Dominica (27), Jamaika (1, 17), St. Lucia (9), St. Vincent (18, 23), Tobago (28), Trinidad (20), aber auch anderen Themen wie Maroons (5) oder Spanish Main (2) usw.

Bände 
Die folgende Übersicht der Bände erhebt keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit:

 1. The annals of Jamaica. George W. Bridges. 2 Bände. London Cass 1968
 2. The West Indies and the Spanish Main. Anthony Trollope. 1968. 
 3. The ordeal of free labor in the British West Indies. William G. Sewell. 1968. 
 4. Chronological history of the West Indies. Thomas Southey. 3 Bände. [London]: Cass, 1968.
 5. The history of the Maroons, from their origin to the establishment of their chief tribe at Sierra Leone : including the expedition to Cuba for the purpose of procuring Spanish chasseurs and the state of the island of Jamaica for the last ten years with a succinct history of the island previous to that period. R. C. Dallas. 1968.
 6. The history of the Maroons : from their origin to the establishment of their chief tribe at Sierra Leone, including the expedition to Cuba for the purpose of procuring Spanish chasseurs and the state of the island of Jamaicafor the last ten years with a succint history of the island previous to that period. R. C. Dallas. London: Frank Cass, 1968.

 8. The Memoirs of Père Labat: 1693–1705. Jean-Baptiste Labat; John Eaden. London: Frank Cass, 1970.
 9. St. Lucia: historical, statistical and descriptive. Henry H. Breen. London: Frank Cass, 1970.
 10. A description of British Guiana, geographical and statistical : exhibiting its resources and capabilities, together with, the present and future condition and prospects of the colony. Robert H. Schomburgk. London: Routledge, 2013.
 11. A true & exact history of the island of Barbadoes : illustrated with a map of the island, as also the principal trees and plants there, set forth in their due proportions and shapes, drawn out by their several and respective scales ; together with the ingenio that makes the sugar, with the plots of the several houses, rooms, and other places, that are used in the whole process of sugar-making ; viz. the grinding-room, the boyling-room, the filling-room, the curing-house, still-house, and furnaces. Richard Ligon. London Cass 1970.
 12. The history of Jamaica; or, General survey of the antient and modern state of that island: with reflections on its situations, settlements, inhabitants, climate, products, commerce, laws, and government. Edward Long. 1970.
 13. History of Trinidad. Edward Lanzer Joseph. [London] : Cass, 1971.
 14. The Church in the West Indies : (New impr.). A. Caldecott. 1970.
 15. The Caribbean confederation a plan for the union of the fifteen British West Indian colonies. Charles Spencer Salmon. 1971.
 16. The Colonial Agents of the British West Indies; A Study in Colonial Administration, Mainly in the Eighteenth Century, by Lillian M. Penson. Lillian Margery Penson. (London) F. Cass, 1971 (1924)
 17. A history of Jamaica from its discovery by Christopher Columbus to the year 1872 : including an account of its trade and agriculture ... and a narrative of the progress of religion and education in the island. W. J. Gardner., London : F. Cass, 1971.
 18. An account of the Black Charaibs in the Island of St. Vincent's : with the Charaib treaty of 1773, and other original documents. William Young, Sir bart. [London] ; New York : Frank Cass & Co., 2006.
 19. History of Barbados. Sir Robert Hermann Schomburgk. 1971
 20, 1/2. History of Trinidad. Lionel Mordaunt Fraser. 2 Bände, Band 2 : 1814 to 1839. [London] F. Cass 1971.
 21. A history of the West Indies containing the natural, civil, and ecclesiastical history of each island; with an account of the missions instituted in those islands, from the commencement of their civilization; but more especially of the missions which have been established in the archipelago by the society late in connexion with the Rev. John Wesley. Thomas Coke. London Frank Cass 1971
 22. The West Indies before and since slave emancipation : comprising the Windward and Leeward Islands' military command : founded on notes and observations collected during a three years' residence / monograph.. John Davy. London Frank Cass 1971
 23. An Historical Account of the Island of Saint Vincent. Charles Shepard. London : Frank Cass and Co., 1971.

 26. The history of Barbados from the first discovery of the island in the year 1605 til the accession of Lord Seaforth, 1801. John Poyer. 1971. Reprint of the 1808 ed. published by J. Mawman, London.
 27. The history of the Island of Dominica : containing a description of its situation, extent, climate, mountains, rivers, natural productions, andc. andc., together with an account of the civil government, trade, laws, customs, and manners of the different inhabitants of that island, its conquest by the French, and restoration to the British dominions. Thomas Atwood. London: F. Cass, 1971
 28. A history of Tobago. Henry Iles Woodcock. London: F. Cass, 1971.

Siehe auch 
 Routledge Library of West Indian Studies

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 worldcat.org
 Review von Band 2 und 3 (in Teilansicht)

Reiseliteratur
Geschichte der Seefahrt
Literatur (Englisch)
Buchreihe